51. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się  w dniach 22–27 sierpnia 1978 na torze Nürburgring w niemieckiej miejscowości Nürburg. Były to szóste zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym (poprzednio w: 1927, 1934, 1954, 1960 i 1966). Nikomu nie udało się obronić tytułu mistrza świata. Wśród multimedalistów najlepszym okazał się Szwajcar Gilbert Glaus, który zdobył dwa medale (złoty i brązowy).  

Polacy w mistrzostwach zdobyli srebrny medal, który wywalczył Krzysztof Sujka w wyścigu ze startu wspólnego amatorów. Po przejechaniu trasy w jeździe drużynowej na czas amatorów, zespół Polski został zdyskwalifikowany, ponieważ kontrola antydopingowa Ryszarda Szurkowskiego dała wynik pozytywny.

Kalendarium zawodów

Reprezentacja Polski 
Do mistrzostw świata Polski Związek Kolarski zgłosił 8 zawodników w dwóch konkurencjach amatorów.

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa i multimedaliści

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
1978 w kolarstwie
1978 w Niemczech
Kolarstwo w Niemczech
Sport w Nadrenii-Palatynacie